Greg Marchand, M.D. é um médico americano especializado em ginecologia e obstetrícia inventor de dois procedimentos cirúrgicos. O primeiro é relacionado à esterilização das mulheres a partir da retirada das tubas uterinas, reduzindo desse modo o risco de câncer no ovário, e o segundo é a realização de cerclagem cervical via laparoscopia com o objetivo de prevenir o nascimento prematuro. Marchand é Professor associado ao Colegiado de Medicina da Faculdade de Medicina Osteopática na Universidade do Arizona, em Glendale, Arizona e também na Faculdade de Medicina Osteopática de Kirksville em Mesa, Arizona. Além disso, Marchand tem sido foco de críticas no campo cirúrgico devido à sua posição favorável às técnicas de Morcelamento.

Marchand é titular de três recordes mundiais no campo da cirurgia minimamente invasiva.

Nos meios de comunicação mais importantes, Marchand aparece como especialista no campo da ginecologia e obstetrícia. Ele participou do The Today Show e do Inside Edition emitindo suas opiniões de especialista.

Biografia
Marchand é originalmente de Johnston, Rhode Island, e cursou a faculdade de medicina na Spartan Health Sciences University, no Caribe. Concluiu sua formação em obstetrícia e Ginecologia na Universidade do centro de Ciências da saúde do Tennessee em Memphis, Tennessee.

Técnicas cirúrgicas inventadas
A técnica cirúrgica "Salpingectomia Marchand” foi desenvolvida por Marchand logo após a Escola Americana de Obstetrícia e Ginecologia (American College of Obstetricsand Gynecology) divulgar o parecer do Comitê #620. A opinião do comitê mudou consideravelmente a cirurgia ginecológica por indicar a Salpingectomia (remoção das trompas de Falópio) em casos onde a ligadura de tubas uterinas (trompas de Falópio) era recomendada. Marchand originalmente descreveu e publicou a técnica no dia 24 de outubro de 2017, no Congresso Clínico da Escola Americana de Cirurgiões (Clinical Congress of the American College of Surgeons) em San Diego, California.

Dr. Richard Demir e Marchand são os autores de uma técnica sem nome para a colocação do laparoscópio a partir da cerclagem cervical, afim de prevenir a insuficiência cervical em casos de nascimentos prematuros. Um vídeo descrevendo esta técnica foi posteriormente publicado no 32 º Congresso Internacional Britânico de Obstetras e Ginecologistas, em Belfast, Reino Unido em 20 de junho de 2010. Esta técnica foi adicionada à lista publicada de competências essenciais na escola de medicina de Nova Jersey da Universidade de Rutgers em 2018.

Recordes cirúrgicos
Marchand, juntamente com o Dr. Richard Demir, removeram o maior útero já removido através de uma histerectomia completamente laparoscópica, em 2007. O útero tinha 3200 gramas, e o recorde mundial foi verificado e reconhecido pelo Guinness World Records em 2008. Um sumário que descreve a técnica cirúrgica e os detalhes foi publicado mais tarde na edição do 4º trimestre do jornal 2010 da sociedade de cirurgiões de Laparoendoscopia. Este recorde foi mais tarde quebrado em 2009 pelo Dr. Rakesh Sinha do hospital BEAMS em Mumbai, Índia, com um útero de 4100 gramas.

Em 2015, Marchand removeu uma massa ovariana de 17 centímetros de um paciente, que inicialmente se pensou ser benigno. A patologia intraoperativa revelou que a massa era maligna, e o Dr. Snehal Bhoola, oncologista ginecológico, ajudou Marchand a terminar a Cirurgia de Estadiamento de Câncer Ovariano completamente a partir de técnicas laparoscópicas. Essa foi a massa ovariana de maior volume já retirado utilizando exclusivamente o procedimento de Estadiamento Cirúrgico por meios completamente laparoscópicos. Este registro foi verificado e reconhecido pela World Record Academy em 2017. O recorde recebeu críticas significativas porque embora a massa não fosse conhecida por ser cancerosa antes da remoção, foi removida usando laparoscopa de morcelamento (morcellation), a qual tem demonstrado aumentar o risco de propagação de um câncer em todo o abdômen.

Em 2018, Marchand realizou uma histerectomia laparoscópica de porta única através da menor incisão já relatada, 11mm. Este registro foi verificado e reconhecido pela World Record Academy em 2018. A Academia relatou que o registro anterior tinha sido mantido pela Cleveland Clinic e era 15mm.

Saúde pessoal
Em 2010, Marchand foi diagnosticado com um coriocarcinoma, um cancro testicular agressivo Marchand submeteu-se à cirurgia e aos tratamentos no mesmo ano e relata que esteve na remissão desde então. Marchand cita sua própria batalha pessoal como sua inspiração para a criação de técnicas cirúrgicas para tratar o câncer em entrevistas e publicações.

Morcelamento
Dois dos registros de Marchand envolvem o morcelamento (morcellation), um processo cirúrgico que tem sido mostrado em estudos com um potencial de espalhar células cancerosas por todo o paciente. Marchand recebeu críticas significativas após seu segundo recorde mundial em 2017, devido à este recorde, ao contrário do primeiro, ter sido realizado após o aviso da FDA sobre o perigo da técnica de morcelamento, em 2014.

Publicações

Marchand, G; Kutteh, W (May 5, 2009). “Patient Selection Criteria for Outpatient Myomectomy via Mini-laparotomy”. The American College of Obstetricians and Gynecologists 2009 Annual Meeting, Poster Sessions, Chicago IL. 

Marchand, G; Demir, R (June 20, 2010). “Video: Laparoscopic cervical cerclage in 18-weeks pregnant uterus.” Presented at Conference, 32nd British International Congress of Obstetrics and Gynaecology, (BICOG 2010), Belfast, UK.
Marchand, G; Demir, R (September 1, 2010). “Abstract: Laparoscopic Cervical Cerclage in 18-weeks Pregnant Uterus, Abstract 10.108, Presented at the 19th Annual Meeting of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, New York, also included in Supplement issue of Journal”. Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 14 (Suppl). 
Marchand, G; Butawan, D; Kutteh, W (May 2, 2011). “Cost-Effective, Outpatient-Safe, Minilaparotomy Myomectomy”. Presented at the 59th Annual Congress of the American College of Obstetrics and Gynecology, Washington D.C., 
Marchand, G; Demir, R (September 6, 2011). “Laparoscopic Supracervical Hysterectomy and Vagino-Cervico-Sacropexy”. Presented at the 20th Annual Congress of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, and included in the Supplement to JSLS, 15 (3).
Marchand, G; Demir, R (September 6, 2011). “Laparoscopic Hysterectomy and Vaginal Morcellation”. Presented at the 20th Annual Congress of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, and included in the Supplement to JSLS, 15 (3).
Marchand, G; Demir, R (October 26, 2011). “Outcome of 783 Consecutive Hysterectomies for Benign Indication-Likelihood of Competing a Minimally invasive Hysterectomy Based on Patient’s Body Mass Index”. Presented at the 97th Annual Clinical Congress of the American College of Surgeons, San Francisco, CA, .
Marchand, G; Demir, R (Oct–Dec 2011). “Unnecessary Laparotomy Avoidance-Outcome of 257 Consecutive Adnexal Masses of 8-13cm on Pre-Operative Ultrasound Treated with laparoscopic Adnexectomy, Bagging and Colpotomy”. Journal of Minimally Invasive Gynecology,. 18 (6) : S132. .
Marchand, G; Demir, R (November 6, 2011). “Laparoscopic Unilateral Salpingo-Oophorectomy, Bagging & Vaginal Morcellation”. Presented at the 2011 40th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, in Hollywood, CA.

Marchand, G; Demir, R (Nov–Dec 2012). “Effect of Improved Vaginal Manipulator on Laparoscopic Sacrocolpopexy”. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 19 (6) : S77. .
Marchand, G; Demir, R (September 5, 2012). “Irrelevance of Traditional De-Selectors for Minimally Invasive Hysterectomy”. Journal of the Society of LaparoEndoscopic Surgeons, Presented at the 2012 Conference, Boston, MA, .
Marchand, G; Sainz, K (April 12, 2015). “Laparoscopic Single Port Hysterectomy through a blunt 12mm Trochar – Testing the limits of Minimally Invasive Surgery”. Journal of the British College of Obstetrics and Gynecology, Presented at the RCOG 2015 Meeting, Brisbane, Australia. .
Marchand, G; Sainz, K; Weeden, A; Citrin, A (October 19, 2016). “MEDUSA PROTOCOL – Minimising the blood loss and Maximising the efficacy of Oxytocin Sensitive Dilation and Curettage procedures”. Australia and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology, Presented at 2016 RANZCOG Meeting, Perth, Australia. 56 (suppl. – 1) : 28–66. .
Marchand, G; Sainz, K; Rials, L (March 20, 2017). “Marchand Salpingectomy – a new and exciting 5 minute laparoscopic technique for sterilization and reducing the risk of ovarian cancer”. British Journal of Obstetrics and Gynecology, Presented at RCOG World Congress 2017, Cape Town, South Africa. 124 (suppl. – 1) : 4–199. 
Marchand, G; (October –-12-2017). Opinion Article on “Choosing Wisely” Regarding Minimally Invasive Surgery. AAGL Newscope, Volume 31, No. 4,-10-–-12-2017.
Marchand, G; Pile, R (October 3, 2017). “Successful Complete Laparoscopic Staging of Ovarian Cancer in a Patient with a 17cm Malignant Ovarian Tumor”. Presented at 4th International Conference on Gynecology & Obstetrics, Barcelona, Spain.
Marchand, G; Sainz, K (October 24, 2017). “Video: “A Five Minute Procedure That Decreases the Risk of Ovarian Cancer for a Lifetime”. Presented at the American College of Surgeons Clinical Congress 2017, San Diego, CA, .
Marchand, G; Ware, K; King, A (March 10, 2018). “Salpingectomy at time of Cesarean Section without Power Device or Suturing, a Novel Technique”. Presented on-03-10th 2018, 26th Congress of the European Board and College of Obstetrics and Gynecology, Paris, France, .
Marchand, G; Rials, L; Pile, R; Sainz, K – (July 16, 2018) “Heterotopic pregnancy: A Decision-Making Algorithm for the Rare Case.“-07-16th 2018, World Congress On Gynecology, Obstetrics & Reproductive Health, Bangkok, Thailand. .
Marchand, G; Ware, K; Rials, L; Sainz, K – (September 14th 2018,) “Is there an Endometrial Ablation “Sweet Spot?” – Are Novasure Endometrial Ablations Lasting Between 30 and 119 Seconds More Likely to be Successful than Others?”-09-11-16th 2018, American Association of Gynecologic Laparoscopists, 2018 International Conference, Beijing, China. 
Marchand, G; Anderson, S, – (September 22nd 2018) “A Case of Renal Obstruction Due to Endometriosis and a Brenner Tumor,” E-Poster, 2018 Arizona American College of Surgeons Chapter Symposium, Saturday,-09-22, 2018, Tucson, AZ, USA. 
Marchand, G; Rials, L, – (September 22nd 2018) “An Unusual Case of Postmenopausal Bleeding,” E-Poster, 2018 Arizona American College of Surgeons Chapter Symposium, Saturday,-09-22, 2018, Tucson, AZ, USA. 
Marchand, G; Leblanc, M, – (September 22nd 2018) “Organ Harvesting following failure of Therapeutic hypothermia in a Pregnant Patient,” E-Poster, 2018 Arizona American College of Surgeons Chapter Symposium, Saturday,-09-22, 2018, Tucson, AZ, USA
Marchand, G; Murphy, M, – (September 22nd 2018) “Fertility Sparing Surgery in a 25 Year Old Patient with Extremely Large Endometriomas,” E-Poster, 2018 Arizona American College of Surgeons Chapter Symposium, Saturday,-09-22, 2018, Tucson, AZ, USA
Marchand, G; Cieminski, K, – (September 22nd 2018) “Novel Clean-Up Technique Following Ovarian Dermoid Cystectomy,” E-Poster, 2018 Arizona American College of Surgeons Chapter Symposium, Saturday,-09-22, 2018, Tucson, AZ, USA. 
Marchand, G; Ware, K; Rials, L; Sainz, K – (November 2018) Journal Abstract: “A Simple and Novel Technique for Cleaning Up after the Ovarian Cystectomy of a Dermoid Cyst” Journal of Minimally Invasive Gynecology 25(7) :S239-S240, . (full text) 
Marchand, G; Ware, K; Rials, L; Sainz, K – (Presented-11-15th 2018,) “A Simple and Novel Technique for Cleaning Up after the Ovarian Cystectomy of a Dermoid Cyst”-11-11-15th 2018, American Association of Gynecologic Laparoscopists, 47th Global Congress, Las Vegas, Nevada, USA.
Marchand, G; Ware, K; Rials, L; King, A; Cieminski, K – (Presented-12-6th 2018,) “Better than Blood: An Aggressive Pharmacologic and Surgical Protocol for Avoiding Transfusion in treating Molar Pregnancy”-12-6-7th 2018, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2018 National Conference, Birmingham, England. Also Published in BJOG Supplemental Issue 2018. 
Marchand, G; Ware, K; King, A; Sainz, K – (Presented-12-8, 2018) “Incidence of Chlamydia, Gonorrhea, and Azithromycin Resistant Chlamydia in an Adolescent Population.”-12-6-8th 2018, European Council on Excellence in Pediatrics, Annual Meeting, Prague, Czech Republic. 
Marchand, G; Wolf, H; Cieminski, K; Rials, L; King, A; Presented on-05-9th 2019, “Technique of Vaginal-Cervical Tension to Complete Two-Port Laparoscopic Trachelectomy without Ureteral Stents”-05-8th- 10th 2019, 15th AAGL International Congress on Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Florence, Tuscany, Italy. 
Marchand, G; Vallejo, J; Wolf, H; Cieminski, K; Ware, K; King, A; (Accepted for presentation on-09-5th 2019,) “The Cutting Edge of Minimally Invasive Surgery – Total Laparoscopic Hysterectomy and Lysis of Adhesions through a Single 11mm Bluntly Created Umbilical Incision”, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting,-09-4th –-09-7th, New Orleans, Louisiana, USA.
Marchand, G; Vallejo, J; Wolf, H; Cieminski, K; Ware, K; King, A; (Accepted for presentation on-09-5th 2019,) “Ultra Minimally Invasive Two-Port Laparoscopic Trachelectomy without Ureteral Stents”, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting,-09-4th –-09-7th, New Orleans, Louisiana, USA.

Ligações externas 
Página da prática de OBGYN do Dr. Greg Marchand
Página profissional do Instituto Marchand

Cirurgiões dos Estados Unidos
Ginecologistas dos Estados Unidos